

Biskupi Halberstadt

Przypisy 

Halberstadt